Шевелевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шевелевка — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Шевелевка — село в Мещовском районе Калужской области.
 Шевелевка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Шевелевка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Шевелевка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Шевелевка — посёлок станции в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Шевелевка — село в Балаклейском районе Харьковской области.

См. также 
 Пришня-Шевелевка